Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (Lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.

64 der 169 teilnehmenden Nationen gewannen in einem der 257 ausgetragenen Wettbewerbe mindestens eine Medaille. Von diesen gewannen 37 mindestens eine Goldmedaille. Jeweils ihre erste olympische Medaille gewannen Kroatien und Slowenien.

Medaillenspiegel

Medaillen der Demonstrationswettbewerbe* 

*Die olympischen Demonstrationssportarten umfassten Rollhockey (1 Wettbewerb), Pelota (10) und Taekwondo (16).

Anmerkungen zu den vergebenen Medaillen 
In folgenden Sportarten wurden in allen Disziplinen zwei Bronzemedaillen vergeben:
 Badminton (4 Wettbewerbe)
 Boxen (12 Wettbewerbe)
 Judo (14 Wettbewerbe)
 Tennis (4 Wettbewerbe)
 Tischtennis (4 Wettbewerbe)

Aufgrund von Ergebnisgleichheit musste in mehreren Disziplinen von der Vergabe je einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille abgewichen werden:
 Gewichtheben Männer bis 82,5 kg: keine Bronzemedaille (siehe Aberkennung)
 Hochsprung Männer: drei Bronzemedaillen
 Synchronschwimmen Einzel: zwei Goldmedaillen und keine Silbermedaille
 Turnen Barren Männer: drei Bronzemedaillen
 Turnen Boden Frauen: drei Bronzemedaillen
 Turnen Boden Männer: zwei Silbermedaillen und keine Bronzemedaille
 Turnen Pauschenpferd Männer: zwei Goldmedaillen und keine Silbermedaille
 Turnen Reck Männer: zwei Silbermedaillen und keine Bronzemedaille
 Turnen Ringe Männer: zwei Bronzemedaillen
 Turnen Schwebebalken Frauen: zwei Silbermedaillen und keine Bronzemedaille
 Turnen Sprung Frauen: zwei Goldmedaillen und keine Silbermedaille

Aberkennung von Medaillen 
Der Gewichtheber Ibragim Samadow, der in der Klasse bis 82,5 kg für das Vereinte Team antrat, war über seine Leistung derart enttäuscht, dass er bei der Siegerehrung seine Bronzemedaille auf den Boden warf und weglief. Das IOC disqualifizierte ihn daraufhin und vergab die Medaille nicht an den Viertplatzierten, da der Vorfall nach dem Wettkampf stattgefunden hatte.

Siehe auch 
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele

Weblinks 
 Medaillenspiegel auf der Seite des IOC (englisch)
 Seite zu den Sommerspielen 1992 auf Olympedia (englisch)

Einzelnachweise 

Olympische Sommerspiele 1992
Sommerspiele 1992